Culiacán, offiziell Culiacán Rosales, ist die Hauptstadt des Bundesstaates Sinaloa in Mexiko mit 675.773 Einwohnern (Stand 2010) und wurde am 29. September 1531 von Nuño Beltrán de Guzmán gegründet. Sie liegt mit jeweils etwa 210 Kilometer gleich weit entfernt von Los Mochis und Mazatlán.

Culiacán ist in erster Linie Verwaltungs-, Haupthandels- und Agrarzentrum und bietet wenig Attraktionen.

Touristenattraktionen der Stadt sind unter anderem die Kathedrale von Culiacán aus dem 19. Jahrhundert, der Palacio Municipal (Rathaus) in der Calle Obregón y Escobedo, sowie der Malecón (Promenade) entlang der Flüsse Tamazula und Humaya.

In Culiacán spielen sich zahlreiche Szenen der TV-Serie La Reina del Sur ab.

Bistum Culiacán 
 Bistum Culiacán

Klimatabelle

Städtepartnerschaften 
Culiacán hat als Partnerstädte:

Söhne und Töchter der Stadt 
 Jesús Malverde († 1909), Volksheld
 José Limón (1908–1972), Tänzer und Choreograph
 Inés Arredondo (1928–1989), Schriftstellerin
 Fausto Avendaño (* 1941), Dramatiker und Übersetzer
 Amparo Ochoa (1946–1994), Sängerin
 Benjamín Arellano Félix (* 1952), Drogenhändler
 Paul Rodriguez (* 1955), Schauspieler und Comedian
 Julio César Chávez (* 1962), Boxer
 Teresa Margolles (* 1963), Künstlerin
 Javier Valdez (1967–2017), Journalist
 Cesar Millan (* 1969), Hundetrainer
 Jared Borgetti (* 1973), Fußballspieler
 Mar Contreras (* 1981), Schauspielerin und Sängerin
 Jorge Iván Estrada (* 1983), Fußballspieler
 César Arturo Ramos (* 1983), FIFA-Schiedsrichter
 Hans Hach Verdugo (* 1989), Tennisspieler
 Daniela Gaxiola (* 1992), Bahnradsportlerin
 Lizbeth Salazar (* 1996), Radsportlerin

Einzelnachweise 

Ort in Sinaloa
 
Hauptstadt eines mexikanischen Bundesstaates
Ort in Nordamerika